

Sigle 
 Police Dog Unit – unità cinofila della polizia di Singapore 
 Protocol Data Unit – unità di informazione, nelle telecomunicazioni
 Power distribution unit

Codici 
 PDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paysandú (Uruguay)
 pdu – codice ISO 639-3 della lingua kayan

Musica 
 PDU – etichetta discografica svizzera

Altri progetti